Dendrographiella är ett släkte av svampar. Dendrographiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendrographiella